manubrium – część hydromeduzy niektórych parzydełkowców
 manubrium – część szczęk u wrotków
 manubrium – bliższa część spikuli nicieni
 manubrium – część aparatu czepnego widłonogów
 manubrium – skleryt uczestniczący w zamykaniu przetchlinki
 manubrium – nasadowy człon widełek skokowych skoczogonków
 manubrium – skleryt w odwłoku samców glebików
 manubrium – skleryt lub błona w genitaliach samców skorków
 manubrium – wyrostek w genitaliach niektórych chrząszczy
 manubrium – część przedtułowia chrząszczy z rodziny sprężykowatych
 manubrium – część gonokoksytu samców błonkówek
 manubrium – apodema w genitaliach samców pcheł
 manubrium mallei – część młoteczka w uszach
 manubrium sterni – przednia (górna) część mostka kręgowców

Przypisy